Adrian Knup (Liestal, 2 de julho de 1968) é um ex-futebolista suíço que atuava como atacante.

Carreira 
Adrian Knup integrou o elenco da Seleção Suíça de Futebol, na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil no Ogol
Perfil no Soccerway
Perfil em National-Football-Teams.com

Futebolistas da Suíça
Futebolistas do FC Basel
Futebolistas do FC Aarau
Futebolistas do FC Luzern
Futebolistas do VfB Stuttgart
Futebolistas do Karlsruher SC
Futebolistas do Galatasaray SK
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Naturais de Liestal